Plan de Ayala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Plan de Ayala, Tetla de la Solidaridad, 
 Plan de Ayala, Cuapiaxtla, 
 Plan de Ayala, Jiquipilas, 
 Plan de Ayala, Ahome, 
 Ejido Plan de Ayala, ort, Baja California, Mexicali, 
 Plan de Ayala, Tamaulipas, El Mante, 
 Plan de Ayala, Ixhuatlán del Café, 
 Plan de Ayala, Ixtapa, 
 Plan de Ayala, Tecpatán, 
 Plan de Ayala, Navolato, 
 Plan de Ayala, Zozocolco de Hidalgo, 
 Plan de Ayala, Chicomuselo, 
 Plan de Ayala (södra Villa Corzo kommun), 
 Plan de Ayala, Chalcatongo de Hidalgo, 
 Plan de Ayala, Jalisco, Tomatlán, 
 Plan de Ayala, Hidalgo, Pisaflores, 
 Plan de Ayala, Putla Villa de Guerrero, 
 Plan de Ayala, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 Plan de Ayala, Cuitláhuac, 
 Plan de Ayala, Villa Corzo (Dolores), 
 Plan de Ayala, Bochil, 
 Plan de Ayala, Siltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar